Мори́с Барье́ (; ) — французский киноактёр. Жил в деревне Монреаль (департамент Йонна). Снимался в большом количестве фильмов, в том числе вместе с Жаном-Полем Бельмондо, Жаном Габеном, Аленом Делоном и Жераром Жюньо. Работал на телевидении, а также в мюзиклах «Абракадабра» и «Отверженные».

Дебютировал в телефильме «Приход Людовика XIV к власти» () Роберто Росселлини в 1966 году. Известен своими ролями в фильмах «Высокий блондин в чёрном ботинке» и других.

Фильмография 

  — «Приход Людовика XIV к власти» — Д’Артаньян
  — «Место преступления» — Хамон 1971, "Повторный брак" - гражданин-патриот.
  — «Высокий блондин в чёрном ботинке» — Шаперон  — «Банда заложников» — Джо Франк  — «Двое в городе» — следственный судья  — «Кто Жорж?» — Зритель/свидетель на избирательном участке  — «Мари Дорваль» — Александр Дюма  — «Привет артист» — Актер, играющий Аль Капоне  — «Маленький огонек во время бури» — Филипп  — «Тибетский колокол» — Полковник Чан-Тан  — «Полицейская история» — Рене Боллек  — «Инспектор проводит расследование»
  — «Цыган» — Жак Эльман  — «Черные и белые в цвете» — Каприс  — «Банда» — Люсьен  — «Удар головой» — Руководитель Берри  — «Сталин-Троцкий: Власть и революция» — Сталин  — «Возвращение Мартена Герра» — Пьер Герра, дядя Мартена  — «Мыс страха» — Роберт  — «Дикая утка» — Доктор Реллинг  — «И корабль плывёт» — Зилоев  — «Вне закона» — Осужденный наркоторговец Тонтон  — «Папаши» — Хозяин отеля в Ницце  — «Вежливость королей» — Хозяин  — "Специалисты — Ковач  — "Умирают только дважды — Артур Шалон  — "Одна женщина или две — Мэр  — "Вечный скаут — Марек  — "Сердце поездки — Бондил  — "Ночь Санта-Клауса — Санта-Клаус  — «Улица отправления» — Паромщик  — «Беглецы» — Комиссар полиции Дюрок  — «Шарли Динго» — Чхинастки  — «Давид Лански» — Себастиан  — «Роже Браконьер» — Жандарм Джавел  — «Жизнь и больше ничего» — Меркадо  — «Ребенок и волки» — Клотер  — «Бар Танго» — Шнайер  — «Школьный учитель» — Кесар  — «Луи, король – дитя» — Guitaud  — «Катрин Кураж» — Magenta/Фуксин  — «Жюстина Труве, или Внебрачный ребенок бога» — Витоу Каламар  — «За один день до рассвета» — Подполковник Бургуэн  — «Окровавленные руки»
  — «Опасная женщина» — Модолони  — «Шведские спички» — Бограс  — «Лавка Луи-антиквара» — Эдгар Бансак  — «Самое счастливое место на Земле» — Водитель  — «Похититель сердец» — Джозеф  — «Дитя стыда» — Эмиль  — «Победа побеждённых» — Дед  — «Лукас Ферре: Удовольствие от зла» — Анри  — «Почти в браке» — Чарльз''

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от COVID-19 во Франции